Das ITF Future Nord 2019 war ein kombiniertes Herren- und Damen-Tennisturnier, das vom 11. bis 15. Juni auf der Anlage des TC an der Schirnau in Kaltenkirchen stattfand. Als Herrenturnier war es Teil der ITF Men’s World Tennis Tour 2019 und als Damenturnier Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019. Beide Turnierteile waren mit jeweils 15.000 $ Preisgeld ausgestattet.

Teilnehmerfelder 
In den Einzeln trat jeweils ein 32er-Feld an. Bei den Herren wurden davon 15 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben und weitere fünf Plätze für Junioren auf Grund ihrer Platzierungen auf der ITF-Juniorenrangliste. Bei den Damen wurden 20 Plätze auf Grund der Positionen auf der Weltrangliste bzw. der ITF-Rangliste vergeben. Jeweils acht weitere Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das am 10. und 11. Juni ebenfalls in Kaltenkirchen stattfand.

Die restlichen vier Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein sog. offenes Ranglisten- und Wildcard-Turnier, das vom 7. bis 9. Juni ebenfalls auf der Anlage des TC an der Schirnau in Kaltenkirchen ausgetragen wurde. Bei den Herren sicherten sich die beiden Wildcards Flemming Peters und George von Massow, beide von Der Club an der Alster und bei den Damen waren dies Lena Greiner (DTV Hannover) und Sophie Intert (TC Rot-Weiß Wahlstedt). Jeweils eine weitere Wildcard  ging an Niklas Guttau (Suchsdorfer SV) und an Marie-Charlot Lonnemann (TV Visbek). Die vierte Wildcard ging an den Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe bzw. an Sina Herrmann (SSC Karlsruhe).

Die Doppelwettbewerbe waren jeweils für ein 16er Feld ausgelegt, wobei bei den Herren das Teilnehmerfeld mit drei Wildcards aufgefüllt wurde. Es traten allerdings bei den Herren nur 15, und bei den Damen nur 14 Doppel an.

Preisgelder und ITF-Ranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und ITF-Ranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Bei den Herren waren 15.000 $ zu verteilen, während bei den Damen von dem Preisgeld von 15.000 $ für die medizinische Erstversorgung durch den Primary Health Care Provider 300 $ abgezogen wurden.

Herren

Damen 

Auch in der Einzel-Qualifikation wurden ITF-Ranglistenpunkte verteilt. Bei Herren und Damen erhielten die Qualifikanten jeweils zwei, und die in der Qualifikationsrunde ausgeschiedenen Spieler jeweils einen Punkt.

Ergebnisse

Herren

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Damen

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Turniers

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2019
ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Kaltenkirchen